Wakley est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1941), biathlète américain
Stuart Wakley Fleetwood (né en 1986), joueur anglais de football
Thomas Wakley (1795-1862), chirurgien anglais, fondateur de The Lancet

Homonymie de patronyme